Kulcsár Sándor (1911–?) erdélyi újságíró, szerkesztő
Kulcsár Sándor (1965) labdarúgó